IGD steht als Abkürzung für:
 den Flughafen Iğdır in der Türkei (IATA-Code)
 Immunglobulin D (IgD)
 Islamische Gemeinschaft in Deutschland, siehe Deutsche Muslimische Gemeinschaft
 das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung in Darmstadt
 das IGD-Protokoll erlaubt die automatische Konfiguration von Internet-Geräten

IGD